Campbell House steht für:

im NRHP gelistete Objekte:

 Campbell House (St. Francis County, Arkansas), NRHP-Nr. 06000841
 Campbell House (Benton County, Arkansas), NRHP-Nr. 87002391
 Campbell House (Florida), NRHP-Nr. 99001298
 Campbell House (Christian County, Kentucky), NRHP-Nr. 79003627
 Campbell House (Madison County, Kentucky), NRHP-Nr. 88003334
 Campbell House (Tennessee), NRHP-Nr. 75001758
 Campbell House (Washington), NRHP-Nr. 74001979

in den schottischen Denkmallisten gelistete Gebäude:
 Campbell House (Port Charlotte), Wohngebäude auf der Hebrideninsel Islay

Siehe auch:
 Campbell Houses, zwei Wohngebäude auf der Hebrideninsel Islay
 William Campbell House